Berisha je albánské příjmení rozšířené především v severní Albánii a v Kosovu.

 Berisha (klan), klanová oblast v severní Albánii
 Anton Berisha (* 1946), albánský pedagog a folklorista
 Behar Berisha (* 1991), švýcarský fotbalista
 Bekim Berisha (1966–1998), kosovský voják
 Bernard Berisha (* 1991), kosovský fotbalista
 Besart Berisha (* 1985), kosovský fotbalista
 Dardan Berisha (* 1988), polský basketbalista
 Ergün Berisha (* 1988), turecký fotbalista
 Etrit Berisha (* 1989), albánský fotbalista
 Fadil Berisha (* 1973), albánský fotograf
 Florian Berisha (* 1990), švýcarský fotbalista
 Ilir Berisha (* 1991), kosovský fotbalista
 Johan Berisha (* 1979), švýcarský fotbalista
 Kolë Berisha (* 1947), kosovský politik
 Liri Beriša (* 1948), albánská pediatrička a manželka Sali Beriši
 Safet Berisha (* 1949), albánský fotbalista
 Sali Beriša (* 1944), bývalý albánský předseda vlády
 Sedat Berisha (* 1989), makedonský fotbalista
 Valmir Berisha (* 1996), švédský fotbalista
 Valon Berisha (* 1993), norský fotbalista
 Veton Berisha (* 1994), norský fotbalista
 Yllka Berisha (* 1988), švédsko–albánská modelka a zpěvačka

Externí odkazy 
 

Albánská příjmení